Бистрице могу бити:

 Бистрице (Бенешов), град у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Бистрице (Подгорица), насељено мјесто града Подгорице, Црна Гора
 Бистрице (Јичин), насељено мјесто у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Бистрице (Фридек-Мистек), насељено мјесто у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република

или:
 Бистрице на Пернштејну, град у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Бистрице под Хостином, град у округу Кромјержиж, Злински крај, Чешка Република
 Бистрице под Лопењиком, насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република

Види још 
 Бистрица